Фёдор Андре́евич Махно́в (, неподалёку от деревни Костюки, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская империя — , там же) — крестьянин Старосельской волости Витебского уезда Витебской губернии Российской империи (на территории современной Белоруссии). По ряду сведений — самый высокий человек из когда-либо живших на Земле. Его рост, согласно источникам, составлял 285 сантиметров и, если это является правдой, он был на 13 см выше, чем Роберт Першинг Уодлоу — человек, официально признанный самым высоким в истории, рост которого составлял 272 см. По иным сведениям, рост Фёдора составлял 239 см.

Биография 
Фёдор Андреевич Махнов родился в бедной крестьянской семье на хуторе, неподалёку от деревни Костюки (ныне не существует).

Его родители, два брата (Степан и Николай) и две сестры (Ярдена и Шуламит) роста были выше среднего, но великанами не считались. Сам же Фёдор уже в юности был приблизительно 2,5 метра. Длина стопы его равнялась 51 см, длина ладони — 31 см. При этом весил он 182 кг и был чрезвычайно силён.

Некоторое время работал в цирке, вместе с ним путешествуя по всему миру (выступал в Германии, Великобритании и США, где встречался с президентом Теодором Рузвельтом), но вскоре вернулся в родные края. Место, где он поселился со своей женой, учительницей Ефросиньей Лебедевой, местные жители назвали «Великановым хутором». Это бывшая деревня Горбачи (ныне Витебский район Витебской области Белоруссии, ближайшая деревня — Чирино).

Умер Фёдор Андреевич в возрасте 34 лет, предположительно от заболевания лёгких, хотя есть и иные версии. Высказывались мнения, будто великан был отравлен соперниками или завистниками, но никаких доказательств этому не приводилось. Похоронили его на погосте за деревней Горбачи. В 1939 году его прах был эксгумирован для научных исследований. Но гроб и памятник оставили в том же виде. На обелиске до сих пор можно прочитать: «Фёдор Андреевич Махнов. Родился 6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Самый высокий человек в мире. Ростом был 3 аршина 9 вершков». 3 аршина 9 вершков составляют 254 сантиметра, этот показатель был взят из контракта 16-летнего Фёдора. Но после 16 лет Фёдор Махнов продолжал расти и, предположительно мог прибавить ещё 31 см, достигнув 285 см. Жена гиганта, Ефросинья, хотела исправить показатели на памятнике, но ей помешали начавшаяся вскоре Первая мировая война, а затем революция. Никаких официальных подтверждений столь гигантского роста не сохранилось. Есть версия, что 285 см это показатель, который указывался на афишах, и взят он был с учётом казацкой папахи и сапог на высоких каблуках. Эти элементы одежды непременно использовались во время выступлений Фёдора. Единственными источниками, позволяющими судить о росте гиганта, являются прижизненные фотографии. Однако сопоставляя на них Фёдора с другими объектами известной высоты, представленными на снимках, можно сделать вывод о том, что в момент съёмки рост гиганта не превышал 240 см.
Поскольку Фёдор участвовал в коммерческих турах, организаторы вполне могли преувеличить его рост.

Память 
26 июня 2010 года Витебский горисполком и газета «Витьбичи» организовали в Витебске открытый городской конкурс на самого высокого человека памяти Фёдора Махнова «Витебский великан». Победителем конкурса среди мужчин стал витебчанин Алексей Андреянов ростом 208 см. Среди женщин самой высокой оказалась Наталья Русанова — 197,5 см.

В Витебске, в сквере на углу улиц Маяковского и Суворова 20 июня 2018 года установили памятник витебскому великану Фёдору Махнову.

В Витебском районном историко-краеведческом музее действует выставка «Великанов хутор» — собраны материалы о жизни Федора Махнова.

Над могилой Ф. А. Махнова в его имении Великаново установлен памятник (в настоящее время кенотаф). Он представляет собой стелу, выполненную из красного гранита. На её поверхности дореформенным шрифтом написано: «Фёдор / Андреевич / Махнов / род. 6 июня 1878 г. / сконч. 28 авг. 1912г. / на 36-м году. / Самый Большой / человек в Мире / Ростом Был / 3 аршина и 9 вершков».

Примечания

Литература 
 Юшкевич М. Д. Витебский великан. — Новополоцк: Издатель О. В. Молодечкин, 2007. С. 23. — ISBN 978-985-90053-6-7

Ссылки 
Умершие в Белоруссии
Люди-гиганты
Цирковые артисты XIX века
Цирковые артисты Российской империи
 Белорусский великан Фёдор Махнов: кенотаф у деревни Чирино